Amsterdamse Poort (Amsterdam), een winkelcentrum in de Bijlmermeer in Amsterdam Zuidoost;
 Amsterdamse Poort (Haarlem), een historische stadspoort in Haarlem;
 Amsterdamse Poort (Jakarta), een voormalige stadspoort in Jakarta;
 Amsterdamse Poort (Naarden), een voormalige stadspoort in Naarden;
 Amsterdamse Poort (Purmerend), een voormalige stadspoort in Purmerend;
Alternatieve namen
 Weerdpoort, een voormalige stadspoort van Utrecht;
 Geinpoort, een voormalige stadspoort van Weesp;
 Amsterdamse Poort (Arnhem) , een woontoren tevens rijksmonument (516940) uit 1925 in de Geitenkamp in Arnhem;